Pardubice III jsou jedním z osmi městských obvodů města Pardubice.

Části obvodu 
 Bílé Předměstí (část)
 Studánka (část)

Reference 

 
Městské obvody Pardubic